Spolek může označovat:

soukromé právo
 spolek
 Český spolek šachovní
 Divadelní spolek Jezírko
 Divadelní spolek Kašpar
 Divadelní spolek Vojan
 Spolek výtvarných umělců Mánes
 Spolek Vltavan
 Spolek Sokol
 Spolek Hlahol
 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

státní útvar 
 spolkový stát, spolková země
 Peloponéský spolek
 Athénský námořní spolek
 Korintský spolek
 Achajský spolek
 Aitólský spolek
 Rýnský spolek
 Německý spolek
 Severoněmecký spolek
 Spolková republika Německo
 Republika Rakousko
 Spříseženecký spolek (Švýcarsko)

Související články 
 nevládní nezisková organizace
 sdružení států (federace, konfederace)